Claus Boyens ist der Name folgender Personen:

* Claus Henning Boyens (1888–nach 1946), deutscher Politiker (CDU)
 Claus Peter Boyens (1880–1951), deutscher Politiker (CDU)